Henfield steht für:

 Henfield, Stadt in West Sussex, England
 Henfield (Gloucestershire), England
 Henfield Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis